MacGillivray ist der Familienname folgender Personen:

 Craig MacGillivray (* 1972), schottischer Snookerspieler
 Greg MacGillivray (* 1945), amerikanischer Dokumentarfilmregisseur
 John MacGillivray (1821–1867), schottischer Naturforscher
 William MacGillivray (1796–1852), schottischer Naturforscher und Ornithologe

Siehe auch:
 Macgillivray-Sturmvogel
 Mac Gillavry
 McGillivray